Попкорн — блюдо из кукурузы.
 Попкорн (мелодия) («Воздушная кукуруза») — известная мелодия.
 Попкорн (фильм) — американский фильм ужасов 1991 года.

См. также 
 Popcorn